Carmelo steht für:
 Carmelo (Uruguay), eine Stadt in Uruguay
 Flughafen Carmelo, einen Flughafen bei der Stadt Carmelo
 Carmelo (Vorname), einen männlichen Vornamen

Carmelo ist der Name von:
 Carmelo Anthony, US-amerikanischer Basketballspieler

Carmelo ist ein Teil des Ordensname von:
 María del Monte Carmelo (1848–1911), spanische katholische Ordensgründerin

El Carmelo bezeichnet:
 El Carmelo (Spanien), ein Viertel der spanischen Stadt Barcelona
 El Carmelo (Peru), ein peruanisches Dorf im Distrikt Providencia der Provinz Luya
 El Carmelo (Carchi), Ort und Parroquia rural in der Provinz Carchi in Ecuador